The Cold Embrace of Fear — мини-альбом итальянской симфоник-метал-группы Rhapsody of Fire, выпущенный в 2010 году. Диск продолжает «сагу о Тёмной Тайне», рассказываемую на протяжении предыдущих четырёх альбомов группы.

Концепция 
После долгого путешествия в северные земли на границу мира пять героев достигли древней готической цитадели Хар-Куун — заснеженной обители зла в таинственном месте, где находится святая книга ангелов Эриан.

Список композиций

Участники записи 
 Фабио Лионе — вокал
 Лука Турилли — гитара
 Алекс Старополи — клавишные
 Патрис Гуирс — бас-гитара
 Алекс Хольцварт — ударные
 Кристофер Ли — рассказчик

Альбомы Rhapsody
Альбомы Nuclear Blast Records